Chermayeff ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Chermayeff (* 1936), US-amerikanischer Architekt, Designer und Projektentwickler
 Serge Chermayeff (1900–1996), russischer Architekt